Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2022 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 december 2022.

Vrouwen 12